

Patronymes 
Tikhonov (masculin ; ) ou Tikhonova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
Alexandre Tikhonov (1938-), médecin russe
Alexandre Tikhonov (1947-), biathlète soviétique
Alexeï Tikhonov (1971-), patineur artistique russe
Andreï Tikhonov (1906-1993), mathématicien russe
Andreï Tikhonov (1970-), footballeur russe
Julia Tikhonova (1986-), fondeuse russe et biélorusse
Nikolaï Tikhonov (1905-1997), homme politique russe
Nikolaï Tikhonov (1896-1979), écrivain et réalisateur russe
Nikolaï Tikhonov (1982-), ingénieur et cosmonaute russe
Nina Tikhonova (1910-1995), danseuse russe
Sofia Tikhonova (1998-), sauteuse à ski russe
Tamara Tikhonova (1964-), fondeuse soviétique puis russe
Viatcheslav Tikhonov (1928-2009), acteur soviétique
Vasily Tikhonov (1909-1987), cavalier soviétique de dressage

Patronyme russe